Augustine Ngom Jua (1924-1977), une personnalité politique camerounaise ;
 Edite Ten Juá (1972-), une femme d'affaires santoméenne.

JUA est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Juara, l'aéroport desservant la ville de Juara au Brésil, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports